Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidiger war Peter Norfolk, der seinen Titel erfolgreich verteidigte. Gespielt wurde vom 9. bis 14. September 2008. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quadeinzel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008